het vm. waterschap Boven Westerdiep (1867)
het vm. waterschap Boven-Westerdiep (1872)